Carbon Hill kan syfta på:

 Carbon Hill, Alabama
 Carbon Hill, Illinois